Jamki – wieś w woj. śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Konopiska
 Jamki – wieś w woj. mazowieckim, powiecie przysuskim, gminie Potworów
 Jamki – osiedle/dzielnica Dąbrowy Górniczej
 Jamki – potok płynący przez Dąbrowę Górniczą
 Jamki – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym
 jamki – szczeliny w ścianie komórkowej